Монру́ж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 5 км на південний захід від Парижа, 13 км на південний схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 22593 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 46557,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Клод Соте (1924—2000) — французький кінорежисер та сценарист.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста Монруж 
 [ Розташування муніципалітету Монруж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен